Felipe Pascucci (Genoa, 1907 – 18 dezembro de 1966) foi um treinador de futebol italiano.

Pascucci foi o técnico da Seleção Argentina na Copa do Mundo FIFA de 1934, na qual a Argentina foi eliminada na primeira fase, após uma derrota para a Suécia. Também trabalhou em vários clubes argentinos, inclusive o River Plate, em 1933.

Ligações externas 
 

Treinadores de futebol da Itália
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1934